Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e Anders Järryd erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Peter Nyborg e Libor Pimek.

David Adams e Marius Barnard hanno battuto in finale 6–3, 5–7, 7–6, Hendrik Jan Davids e Cyril Suk.

Teste di serie

  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

  Menno Oosting /  Daniel Vacek (primo turno)
  Hendrik Jan Davids /  Cyril Suk (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 1996
ATP Tour 1996